Новоивановка — упразднённая деревня в Пугачёвском районе Саратовской области. Входила в состав Клинцовского муниципального образования. Исключена из учётных данных в 2018 г.

География 
Находится на расстоянии примерно 46 километров по прямой на юго-восток от районного центра города Пугачёв.

История 
Деревня основана в XIX веке. Ныне является урочищем.

Постановлением Саратовской облдумы от 24 января 2018 года № 7-193 населённый пункт исключен из учётных данных.

Население 

Население составляло 0 человек как по переписи 2002 года, так и по переписи 2010 года.

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Пугачёвского района